Bloemhof steht für:
 Bloemhof (Südafrika), Ort in Südafrika
 Bloemhof Dam, eine Talsperre in Südafrika
 Bloemhof Dam Nature Reserve, ein Naturschutzgebiet in der südafrikanischen Provinz North West
 Kloster Bloemhof, ehemaliges Kloster des Prämonstratenserordens in Groningen, Niederlande

Siehe auch:
 Blumenhof (Begriffsklärung)
 Blumhoff (Christiane Blumhoff, * 1942)